La Joya (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
 La Joya (Peru)
 La Joya (El Salvador)
 La Joya (Oruro), een plaats in het Boliviaanse departement Oruro